Constable – dignitario, in italiano Connestabile
 Constable – comune degli Stati Uniti d'America
 Astra Constable II – pistola semiautomatica
 8237 Constable – asteroide della fascia principale

Persone 

 Archibald Constable – editore, libraio e cartolaio scozzese
 Fabius Constable – arpista e musicista italiano
 John Constable – pittore inglese
 Henry Constable – poeta inglese

Pagine correlate 

 Constabile